Mogler ist der Familienname folgender Personen:

 August Mogler (1845–1910), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Karl Mogler (1896–1990), deutscher Architekt, Enkelsohn von August Mogler
 Marianne Mogler (1933–2000), deutsche Skatspielerin